БСФ — аббревиатура.

Возможные значения:

 Библиотека современной фантастики
 Британский союз фашистов
 Боевые средства флота